Куп европских шампиона у рагбију 2003/04. из спонзорских разлога познат и као "Хајникен куп" 2003/04. (службени назив: -{2003–04 Heineken Cup}-) је било 9. издање овог најелитнијег клупског рагби такмичења Старог континента.

Учествовало је 24 рагби клубова из Европе, који су били подељени у 6 група. На крају је у финалу у Лондону, енглеска екипа "Воспс" победила тада актуелног шампиона Тулуз са 27-20 пред више од 73 000 гледалаца на легендарном Твикенаму. Била је ово и прва сезона купа шампиона од када је почело да се примењује правило бонус бода у групној фази.

Учесници 
 Стад Франс 
 Тулуз (рагби јунион) 
 Биариц Олимпик 
 Ажен (рагби јунион) 
 Бургоин 
 Перпињан 
 Калвизиано 
 Бенетон Тревизо (рагби јунион) 
 Лестер тајгерси 
 Лидс 
 Сејл шаркс 
 Воспс 
 Глостер (рагби јунион) 
 Нортхемптон Сеинтс 
 Манстер рагби 
 Ленстер рагби 
 Алстер рагби 
 Единбург 
 Бордер риверс 
 Њупорт Гвент Дрегонс 
 Њет-Свонси Оспрејс 
 Кардиф Блуз 
 Љанели скарлетси 
 Келтик вориорси

Групна фаза 
24 екипе подељене су биле у 6 група и играло се двокружно. Два бода се добијало за победу и 1 бод за нерешено, а у завршницу такмичења пролазиле су првопласиране екипе и 2 најбоље другопласиране. Један бонус бод се добијао за 4 или више постигнутих есеја на једној утакмици и један бонус бод за пораз мањи од 8 поена разлике. Групна фаза се играла од 5. децембра 2003, до 1. фебруара 2004.

Група 1

Стад Франс - Тајгерси 26-15

Њупорт - Алстер 24-15

Алстер - Стад Франс 22-20
 
Тајгерси - Њупорт 34-3

Њупорт - Стад Франс 20-12

Алстер - Тајгерси 33-0

Тајгерси - Алстер 49-7

Стад Франс - Њупорт 37-0

Стад Франс - Алстер 13-10

Њупорт - Тајгерси 20-26

Тајгерси - Стад Франс 13-26

Алстер - Њупорт 22-0

Група 2

Единбург - Тулуз 23-16

Лидс - Оспрејс 29-20

Оспрејс - Едибург 16-32

Тулуз - Лидс 19-3

Единбург - Лидс 19-9

Тулуз - Оспрејс 29-6

Оспрејс - Тулуз 11-29

Лидс - Единбург 0-23

Едибург - Оспрејс 33-15
 
Лидс - Тулуз 22-31

Оспрејс - Лидс 10-3

Тулуз - Едибург 33-0

Група 3

Ленстер - Биариц 32-6

Сејл - Кардиф 26-24

Кардиф  - Ленстер 19-24

Биариц - Сејл 31-3

Ленстер - Сејл 22-23

Биариц - Кардиф 35-20

Кардиф - Биариц 21-20

Сејл - Ленстер 16-23

Ленстер - Кардиф 20-17

Сејл - Биариц 0-15

Кардиф - Сејл 22-7

Биариц - Ленстер 32-21

Група 4

Скарлетс - Нортхемптон 14-9

Ажен - Бордерс 27-8

Нортхемптон - Ажен 25-10

Бордерс - Скарлетс 10-41

Скарлетс - Ажен 19-15

Нортхемптон - Бордерс 20-3

Бордерс - Нортхемптон 3-39

Ажен - Скарлетс 22-15

Ажен - Нортхемптон 6-19

Скарлетс - Бордерс 53-7

Нортхемптон - Скарлетс 9-18

Бордерс - Ажен 8-3

Група 5

Бенетон - Глостер 12-33

Бургоин - Манстер 17-18

Глостер - Бургоин 49-13

Манстер - Бенетон 51-0

Бенетон - Бургоин 42-33

Глостер - Манстер 22-11

Манстер - Глостер 35-14

Бургоин - Бенетон 35-19

Бенетон - Манстер 20-31

Бургоин - Глостер 18-37

Глостер - Бенетон 42-11

Манстер - Бургоин 26-3

Група 6

Келтик вориорс - Калвизиано 34-25

Воспс - Перпињан 28-7

Калвизиано - Воспс 33-52

Перпињан - Келтик вориорс 26-19

Перпињан - Калвизиано 48-7

Воспс - Келтик вориорс 9-14

Келтик вориорс - Воспс 12-17

Калвизиано - Перпињан 11-17

Келтик вориорс - Перпињан 16-15

Воспс - Калвизиано 46-13

Калвизиано - Келтик вориорс 26-28

Перпињан - Воспс 6-34

Завршница такмичења 

У елиминациону фазу прошла су три француска тима, два енглеска, један шкотски, један ирски и један велшки тим. Воспси су на путу до финала елиминисали Глостер и Манстер, а Тулуз је победио Единбург и Биариц. Воспси су у финалу пред пуним трибинама Твикенама победили Тулуз са 27-20 и тако освојили прву од две титуле првака Европе.

Четвртфинале

Љанели скарлетс - Биариц 10-27

Тулуз - Едибург 36-10

Манстер - Стад Франс 37-32

Воспс - Глостер 34-3

Полуфинале

Тулуз - Биариц 19-11

Манстер - Воспс 32-37

Финале

Воспс - Тулуз 27-20

Референце 

Сезоне купа европских шампиона у рагбију
Рагби у 2003.
Рагби у 2004.